Godman ist der Familienname folgender Personen:

 Frederick DuCane Godman (1834–1919), britischer Zoologe
 James H. Godman (1808–1891), US-amerikanischer Jurist, Offizier und Politiker
 John Davidson Godman (1794–1830), amerikanischer Naturforscher 
 Patricia Godman (1939–2019), schottische Politikerin
 Peter Godman (1955–2018), neuseeländischer Mittellateinischer Philologe und Historiker

Siehe auch:
 Gottman